Rumble ( für „rumpeln“, „poltern“) steht für:

 Rumble (Instrumental), Rock-Komposition aus dem Jahr 1958
 Rumble (Website), Videoplattform aus Kanada, gegründet 2013 

Rumble ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Rumble (* 1990), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Darren Rumble (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Thomas Rumble (1832–1883), schottischer Eisenbahningenieur

Siehe auch:
 Ready to Rumble
 Royal Rumble
 Rumble Fish
 Rumble in the Jungle
 Rumble Pak